Maxon ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Maxon (1867–1952), deutscher Mediziner
 Rex Maxon (1892–1973), US-amerikanischer Comiczeichner
 Wilhelm Maxon (1894–1971), deutscher Maler
 William Ralph Maxon (1877–1948), US-amerikanischer Botaniker

und der Name folgender Firmen:
Maxon Motor, Produzent von Elektromotoren
MAXON Computer GmbH, Produzent von Cinema 4D

Siehe auch
 Maxson